Penny Ante – cortometraggio del 1919 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
Penny Ante – cortometraggio del 1922 diretto da Craig Hutchinson
Penny Ante – film del 2002 diretto da Nitza Henig